Південнобере́жці, або побережа́ни () — одна з трьох субетнічних спільнот кримськотатарського народу, що проживала до депортації 1944 р. на Південному узбережжі Криму () — вузькій смузі 2-6 км завширшки, від мису Айя на заході до масиву Кара-Даг на сході.

Етногенез 
У формуванні побережан як спільноти, відмінної від татів і ногаїв, визначну роль відіграли тюркізовані й асимільовані народи Південного узбережжя — греки та кримські готи на заході, і вихідці з Північного Кавказу (т.зв. черкеси), малоазійські турки та італійці (венеціанці й генуезці) — на сході.

Примітки 

Кримські татари